Ambrosio Bibby Padilla – cestista, dirigente sportivo e politico filippino
 Henry Bibby – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jessica Bibby – ex cestista australiana
 Mike Bibby – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense